Николай Жарков:
 Жарков, Николай Герасимович (1749—1802) — русский художник-живописец.
 Жарков, Николай Сергеевич (1937—2022) — российский судостроитель, Герой Труда Российской Федерации.
 Жарков, Николай Фадеевич (1920—1992) — председатель колхоза имени Дзержинского Покровского района Орловской области, Герой Социалистического Труда.